Ма́клин() — фамилия ирландского  происхождения, вариант фамилии MacGlynn .

Макли́н (  от   - «сын ученика св. Иоанна») — фамилия  происхождения; рекомендуемая передача на русский язык в соответствии с произношением — .

Известные носители:
 Маклин, Алистер (1922—1987) — шотландский писатель, автор остросюжетных романов.
 Маклин, Бретт (род. 1978) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — центральный нападающий (с 2004 года контракт с «Колорадо Эвеланш»).
 Маклин, Бритни (, более известна под псевдонимом Биби Джонс; род. 1991) — американская порноактриса и модель.
 Маклин, Грег — австралийский режиссёр и сценарист.
 Маклин, Джамел (род. 1988) — американский баскетболист.
 
 Маклин, Доминик (SonicFox, род. 1998) — американский профессиональный игрок в файтинги.
 
 Маклин, Дункан (1869—1950) — шотландский футболист, защитник, выступавший за «Ливерпуль» в конце XIX века.
 Маклин, Йан (известен также как Бард Маклин; 1787—1848) — гэльский шотландский, позднее канадский поэт.
 Маклин, Ленни (1949—1998) — британский актёр.
 Маклин, Лорен (род. 1974) — американский политик.
 Маклин, Малкольм (1913—2001) — американский предприниматель.
 Маклин, Мэттью (; род. 1982) — британский боксёр-профессионал, выступающий в средней весовой категории.
 Маклин, Натаниель (1815—1905) — американский юрист, фермер и генерал федеральной армии во время Гражданской войны в США.
 Маклин, Рональд (1881—1941) — британский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
 Маклин, Рошель (род. 1981) — американский парикмахер и визажист.
 Маклин, Трэ (род. 1993) — американский баскетболист.
 Маклин, Уилмер (1814—1882) — американский торговец, в доме которого были подписаны документы о капитуляции Северовиргинской армии.
 Маклин, Уильям Финдли (1854—1929) — канадский журналист и политик.
 Маклин, Хью (1930—2017) — канадский органист, дирижёр и музыковед, член Королевского общества Канады.
 
 Маклин, Эй Джей, Александр Джеймс Маклин (род. 1978) — американский музыкант, певец, участник группы Backstreet Boys.

Топоним
 Маклин — станция Вашингтонского метро.

См. также

Примечания